Оксана Серікова (11 червня 1985) — українська плавчиня.
Учасниця Олімпійських Ігор 2008 року.

Посилання 
 Оксана Серікова на Olympedia.org 
 Оксана Серікова на Sports-Reference.com

Примітки 

Народились 1985
Українські плавчині
Плавці та плавчині на літніх Олімпійських іграх 2008
Плавчині вільним стилем